Трал риболовецький — знаряддя для ловіння риби.
Трал мінний — пристрої для гідрографічних досліджень або для вилову мін.

Посилання